Спортивный клуб «Убера́ба» () — футбольный клуб из Уберабы штат Минас-Жерайс, Бразилия. Выступает в чемпионате штата Минас-Жерайс. Символ клуба — буйвол. По рейтингу футбольных клубов Бразилии CBF «Убераба» занимает 73-е место по стране и 5-е место в штате Минас-Жерайс.

История 
Спортивный клуб «Убераба» был основан 15 июля 1917 года. Футбольный клуб был создан городскими властями, мечтавшими о большом футбольном клубе в своём городе. Они же построили стадион, названый Муниципальный стадион инженера Жоао Гуидо или Уберабао. 25 декабря 1917 года состоялся первый матч «Уберабы» против любительской команды «Арагуари», в нём «Убераба» крупно выиграла 3:0.

В 50-х годах «Убераба» выступала в чемпионате Триангуло, а затем вернулась в Лигу Минейро.

В 1976 году «Убераба» дебютировала в чемпионате Бразилии, 12 сентября 1976 года «Убераба» впервые выиграла в бразильском первенстве, победив клуб «Португеза Деспортос» со счетом 1:0.

В 2008 году, впервые с 2004 года, «Убераба» вернулась в высший дивизион Лиги Минейро, с ходу заняв 9-е место. В 2013 году выступает только в Лиге Минейро.

Трофеи 
 Лига Минейро (второй дивизион): 2003
 Кубок Минас-Жерайс: 1980, 2009, 2010
 Турнир Сантоса Думонта: 1974

Известные игроки 
  Зизиньо (1958—1961)
  Пиолим
  Иван

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте arquivodeclubes.com
 Матчи в чемпионате Бразилии
 Статья на uberabasportclube.blogspot.com